Кристиан Матиас Менендес (; родился 2 апреля 1988 года, Мар-дель-Плата, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Веракрус».

Клубная карьера 
Менендес — воспитанник клуба «Ланус». В 2007 году Кристиан был включён в заявку на сезон. 2 мая 2008 года в матче против «Арсенала» из Саранди он дебютировал в аргентинской Примере. 14 марта 2009 года в поединке против «Колона» Менендес забил свой первый гол за «Ланус». Летом 2010 года для получения игровой практики Кристиан на правах аренды перешёл в эквадорский «Эмелек». 26 июля в матче против «Манта» он дебютировал в эквадорской Серии A. 30 сентября в поединке против «Ольмедо» Менендес забил свой первый гол за «Эмелек». В своём дебютном сезоне Кристиан помог клубу завоевать серебряные медали чемпионата. 9 марта 2011 года в матче Кубка Либертадорес против мексиканского «Чьяпаса» он забил гол.

Летом 2011 года Менендес на правах аренды перешёл в парагвайский «Либретад». 16 августа в матче против столичной «Олимпии» он дебютировал в парагвайской Примере. 28 августа в поединке против «3 февраля» Кристиан забил свой первый гол за «Либертад». В этом же сезоне он помог команде выиграть чемпионат.

В начале 2013 года Кристиан вновь был отдан в аренду, его новой командой стал «Кильмес». 9 февраля в матче против «Бока Хуниорс» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Менендес забил свой первый гол за «Кильмес». Летом того же года Кристиан на правах аренды присоединился к «Индепендьенте». 3 августа в матче против «Атлетико Браун» он дебютировал в Примере B. 19 октября в поединке против «Крусеро-дель-Норте» Менендес забил свой первый гол за «Индепендьенте».

Летом 2014 года контракт Кристиана с «Ланусом» истек и он на правах свободного агента перешёл в «Атлетико Тукуман». 10 августа в матче против «Крусеро-дель-Норте» Менендес дебютировал за новую команду. В этом же поединке Кристиан забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман». В 2015 году он помог клубу выйти в элиту. В 2017 году в матчах Кубка Либертадорес против уругвайского «Пеньяроля» и колумбийского «Атлетико Хуниор» Менендес забил по голу.

Летом 2017 года Кристиан перешёл в мексиканский «Веракрус». 24 июля в матче против «Некаксы» он дебютировал в мексиканской Примере. 7 августа в поединке против «Пуэблы» Менендес забил свой первый гол за «Веракрус».

Достижения 

Командные

 «Банфилд»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Клаусура 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 BDFA profile
 Argentine Primera statistics
 Menéndez at Football Lineups

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Веракрус»